Fixering kan syfta på:

 Fixering (kemisk-fysikalisk) – till ett skick som så långt som möjligt liknar organismernas normala
 Fixering (fotografi) – ett sista led i en framkallningsprocess för att göra en fotografisk bild ljusbeständig
 Fixering (psykologi) – inom den psykoanalytiska teorin betyder fixering oförmåga att frigöra sig från något som hör till ett tidigare skede i livet
 Fixering (förlossning)
 Fixativ – en vätska, som består av harts
 Fix idé – en ofta återkommande föreställning eller tanke som en person är tvångsmässigt uppslukad av

Se även
 Förbandsteknik (fixation)